Граф Александр Егорович Канкрин (Alexander Franz Fabian Graf Cancrin; 19 сентября 1822, Санкт-Петербург — 25 апреля 1891, Григоровка) — капитан лейб-гвардии из рода Канкриных; предводитель дворянства Екатеринославского уезда, первый почётный гражданин Александровска. Сын министра финансов Е. Ф. Канкрина, брат Виктора и Валериана Канкриных.

Биография 
Военную службу начал в лейб-гвардейском Преображенском полку, с 30.08.1841 прапорщик. В 27 лет в чине поручика вышел в отставку (24.12.1849) и поселился в своём имении Григоровка Александровского уезда Екатеринославской губернии, где несколько трёхлетий был уездным предводителем дворянства и принимал деятельное участие в губернском комитете по освобождению крестьян. Канкрин был энергичным поборником освобождения крестьян с наделом усадебной и полевой землёй. Занимался благотворительностью.

По состоянию на 1853 г. с братьями Виктором и Оскаром был совладельцем 1453 крепостных крестьян мужского пола и 35747 десятин земли (21745 под поселением и 13951 незасёленной). По состоянию на 1859 год Александр и Виктор были совладельцами 1444 крепостных крестьян мужского пола и 39087 десятин земли (21660 под поселением и 17427 незасёленной).

Семья 

Жена  —  Елена Дмитриевна Башмакова (18.08.1829—28.01.1899), младшая дочь действительного статского советника, таврического губернского предводителя дворянства Дмитрия Евлампиевича Башмакова от брака его с внучкой генералиссиума А. В. Суворова. Похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге. Дети:
 Георгий Александрович (1851—1897), служил по Министерству финансов (в том числе в иркутской таможне), статский советник, был женат на Юлии Самуйловне Грейг (1856—1893), дочери министра финансов и внучке командующего Черноморским флотом; их сын Александр — вице-адмирал.
 Александра Александровна (1854—1899), вышла замуж за Алексея Алексеевича Пашкова (1849—1903, старший брат генерала М. А. Пашкова);
 Екатерина Александровна;
 Ольга Александровна (1858—1871), умерла в Ревели;
 Мария Александровна (1860—1887), супруга своего двоюродного брата графа Ивана Викторовича Канкрина;
 Елена Александровна (1862—1903), супруга (с 18 апреля 1882 года) князя Александра Львовича Гагарина (ум. 1911);
 Дмитрий Александрович (1866—1900), женат на Елизавете Аркадьевне Сатиной.

Литература 
 Фрейман, Отто Рудольфович (1849-). Пажи за 185 лет : биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 1896 г. / собрал и издал О. фон Фрейман. — Фридрихсгамн : Тип. Акц. о-ва, 1894—1897. — [8], IV, 952 с. : ил. ; 30 см. — Изд. вышло в 10 вып. На тит. л.: Вып. 1; общ. загл.: «Пажи за 183 года (1711—1894). Биографии бывших пажей» . стр 367.
 Валерий Федорченко Императорский дом стр 520
 Немцы России: энциклопедия, Том 2
 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802—1917. Биобиблиографический справочник. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. — 830 с. — 1000 экз. — С. 309.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография брата

Выпускники Пажеского корпуса
Благотворители России
Александр Егорович
Преображенцы
Екатеринославские уездные предводители дворянства
Поручики
Почётные граждане Запорожья